Таранд () — эстонская фамилия. Известные носители:
 Таранд, Андрес (род. 1940) — эстонский государственный деятель. Премьер-министр Эстонии в 1994—1995 годах.
 Таранд, Индрек (род. 1964) — эстонский и европейский политик, государственный чиновник, историк и телеведущий.